Хали́л ( «возлюбленный») — арабское имя:

 Халил аль-Ашраф — мамлюкский султан Египта с 1290 года вплоть до его убийства в декабре 1293 года.
 Иваззаде Халил-паша (1724—1777) — великий визирь Османской империи (1769—1770).
 
 Халил, Кристел (род. 1987) — американская актриса.
 Халил Рза Улутюрк (1932—1994) — азербайджанский поэт и филолог, Народный поэт Азербайджана.
 Халил аль-Гамди (род. 1970) — футбольный арбитр из Саудовской Аравии.
 Халил, Сафван (род. 1986) — австралийский таэквондист ливийского происхождения.
 Абу Халил, Жозеф (род. 1925) — ливанский политик.

См. также 
 Халиль
 Халили

Арабские имена